Olaf Pedersen er navnet på flere personer:
 Olaf Pedersen (gymnast) – dansk gymnast (1884-1972)
 Olaf Pedersen (videnskabshistoriker) – dansk fysiker og videnskabshistoriker (1920-1997)